Martius le mois de mars dans le calendrier romain.

Patronyme 
Ce nom théophore est notamment porté par :
 Carl Alexander von Martius (1838–1920), chimiste allemand fils de Carl Friedrich Philipp von Martius
 Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868), botaniste allemand, dont l’abréviation botanique standard est Mart..
 Ernst Wilhelm Martius (1756-1849), apothicaire allemand
  (1829-1899), botaniste, phycologue et mycologue allemand, dont l’abréviation botanique standard est C.Mart..

Localités 
 Champ de Mars (Rome) (Campus Martius)
 Narbonne, Colonia Narbo Martius à l'époque romaine
 Toulon, Telo-Martius à l'époque romaine

Nature 
 pic noir (Dryocopus martius)

Voir aussi 
 Marcius

Nom théophore